Das Herreneinzel der Australian Championships 1954 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Sieger des Turniers wurde der Australier Mervyn Rose, der im Finale seinen Landsmann Rex Hartwig in vier Sätzen (6:2, 0:6, 6:4, 6:2) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1954